Landtagswahlkreis 54 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Villingen-Schwenningen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Lahr (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Bergstraße I (seit 1983)
 Wahlkreis 54 (Hessen) (1970 bis 1982)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Bremervörde (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Walsrode (2003)
 Landtagswahlkreis Achim (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Bevensen (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Kleve I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Kleve II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Solingen I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Wuppertal II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Wuppertal-Elberfeld-Nord (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Bautzen 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Kamenz 2 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Westlausitz 2 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Marienberg (1990)